Яков Сухотин:
 Сухотин, Яков Львович (1920—2005) — советский журналист и писатель.
 Сухотин, Яков Филиппович (1725—1790) — русский вице-адмирал, командующий Черноморским флотом.